Geografie:
Stuart (Florida)
Stuart (Iowa)
Stuart (Nebraska)
Stuart (Oklahoma)
Stuart (Virginia)

Overige:
Huis Stuart, een adellijk huis afkomstig uit Groot-Brittannië
Stuart (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
M3 Stuart, een Amerikaanse lichte tank uit de Tweede Wereldoorlog
Stuart diamant, een diamant uit de collectie van het Huis van Oranje

Personen met de achternaam Stuart
Alexander Stuart (1673 - 1742), een Britse arts en wetenschapper
Antoon Stuart, een Nederlandse schaker
Charlotte Stuart, titulair hertogin van Albany
Christa Stuart, Nederlandse voetbalster
Coenraad Alexander Verrijn Stuart, Nederlandse econoom.
Conny Stuart, een Nederlandse zangeres, cabaretière en musicalster
Elizabeth Stuart, koningin van Bohemen
Freundel Stuart, eerste minister van Barbados
Gloria Stuart een Amerikaanse actrice
Heikelien Verrijn Stuart, Nederlands journalist en jurist
Hendrik Benedictus Stuart, kardinaal-diaken
Hendrik Frederik Stuart, prins van Wales
Hugh M. Stuart, Amerikaans componist, muziekpedagoog en dirigent.
Jacobus Stuart (schrijver), grondeigenaar, auteur en drankbestrijder
Jacobus Frans Eduard Stuart, troonpretendent van het Verenigd Koninkrijk
Jane Stuart, onwettige dochter van koning Jacobus IV van Schotland 
J.E.B. Stuart, Amerikaans generaal
John McDouall Stuart, Australische ontdekkingsreiziger
John Stuart, 3e graaf van Bute
John Stuart Mill, een Engelse filosoof en econoom
Karel I Stuart, koning van Schotland, Engeland en Ierland
Karel II Stuart, koning van Schotland, Engeland en Ierland
Karel III Stuart, troonpretendent van het Verenigd Koninkrijk
Kenneth Stuart, Canadees generaal
Margaretha Stuart, eerste echtgenote van Lodewijk XI
Maria Stuart, koningin van Schotland
Maria Henriëtte Stuart, vrouw van stadhouder Willem II van Oranje
Martinus Stuart (1765-1826). Nederlands predikant en oudheidkundige
Maria Stuart van Schotland, gravin van Buchan
Maxine Stuart, Amerikaans actrice
Meg Stuart, Belgische choreografe
William James Cohen Stuart, Nederlands militair en politicus